Ел Каризал има више значења:

 Ел Каризал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каризал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каризал (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Каризал (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Чијапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал, Ел Корозал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризал (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризал (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризал (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризал (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризал (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризал (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризал (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризал (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризал (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризал (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал, Линдерос (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризал (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каризал (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каризал (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каризал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каризал (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каризал (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каризал, Каризал де Абахо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал, Лос Лаурелес дел Новено (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризал (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Каризал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал, Ел Аилар (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризал (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Каризал (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризал (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каризал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каризал, Каретера а ла Соледад (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каризал (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал, Чиваниза (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал, Лома Тичи (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Миксистлан де ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сан Хосе Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сан Педро Јолос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал, Ранчо ел Каризал (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал, Ел Торонхил (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Виља Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризал (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Каризал (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каризал (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каризал (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каризал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Каризал (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал, Аурелијано Мартинез (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризал (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризал (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризал (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал, Ел Бакар (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал, Ел Каризал де Ампаро Молина (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризал (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Каризал, Карера Торес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризал (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал, Махавал (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризал (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каризал (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каризал (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каризал (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каризал (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику